Entezami ist der Familienname folgender Personen:

 Ezzatolah Entezami (1924–2018), iranischer Schauspieler
 Majid Entezami (* 1948), iranischer Filmkomponist